Lasse Staw – calciatore norvegese
 Mały Staw – lago  di origine glaciale nei monti Krkonoše nella Polonia occidentale 
 Nowy Staw – comune urbano-rurale polacco nel voivodato della Pomerania